Влади́мир Краси́льников:
 Красильников, Владимир Александрович (1852—1920) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Красильников, Владимир Александрович (1912—2000) — профессор МГУ.
 Красильников, Владимир Николаевич (род. 1951) — генерал-майор милиции, нач. штаба, заместитель начальника ГУВД Свердловской области.
 Красильников, Владимир Павлович (1935—1976) — советский певец (баритон), заслуженный артист Карельской АССР (1967)